Cherokee County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Cherokee County (Alabama)
 Cherokee County (Georgia)
 Cherokee County (Iowa)
 Cherokee County (Kansas)
 Cherokee County (North Carolina)
 Cherokee County (Oklahoma)
 Cherokee County (South Carolina)
 Cherokee County (Texas)